La Coupe du monde d'échecs 2007 est la quatrième coupe du monde d'échecs organisée par la Fédération internationale des échecs (FIDE), une compétition d'échecs qui a servi d'épreuve qualificative pour le tournoi des candidats au championnat du monde d'échecs 2010. Elle a été organisée comme un tournoi à élimination directe de 128 joueurs, entre le 24 novembre et le  à  Khanty-Mansiïsk, Russie.

L'Américain Gata Kamsky est sorti vainqueur de cette épreuve. Il demeure invaincu dans le tournoi, ne  devant disputer un départage qu'une seule fois et remportant la finale contre l'Espagnol d'origine lettone Alexeï Chirov  2½-1½. Deux joueurs de 17 ans, Sergueï Kariakine et Magnus Carlsen ont atteint les demi-finales.

Contexte 

La Coupe du monde d'échecs 2007 fait partie du cycle du Championnat du monde d'échecs 2009. Gata Kamsky, le vainqueur, jouera un match contre Veselin Topalov de huit parties en 2008 pour le droit d'affronter le champion du monde 2008, qui sera Viswanathan Anand ou Vladimir Kramnik.

Absents de marque 

Vladimir Kramnik et Veselin Topalov ne peuvent pas participer, en raison des privilèges déjà obtenus lors du cycle  2008-2009.

Tous les autres joueurs, y compris le champion du monde Viswanathan Anand, peuvent y participer. Cependant, Anand, qui  est déjà impliqué dans le cycle 2008-2009, décline l'invitation. Trois autres joueurs qui avaient participé au championnat 2007 font de même : Aleksandr Morozevitch, Péter Lékó et Boris Gelfand.  Lékó et Morozevitch en protestation contre les privilèges accordés à Kramnik et  Topalov. La seule autre  joueuse du top 30 a ne pas jouer est Judit Polgár.

Qualification 

La liste finale des 128 participants pour la coupe du monde est composée de la façon  suivante: :

 les participants au championnat du monde 2007 : Levon Aronian, Peter Svidler, Aleksandr Morozevitch. Les cinq autres ayant décliné, ils sont remplacés par les cinq meilleurs joueurs au  classement Elo,
 la championne du monde en titre, Xu Yuhua
 le champion du monde junior 2006, Zaven Andriasian
 89 joueurs qualifiés aux tournois continentaux et zonaux,
 45 joueurs européens (16 du championnat d'Europe d'échecs individuel 2006 et 29 de celui de 2007)
 19 joueurs du continent américain (7 du  panaméricain, 12 des zonaux 2.1 à 2.5)
 19 joueurs d'Asie et d'Océanie (10 du  d'Asie, 9 des tournoiz zonaux 3.1 à 3.6)
 6 joueurs d'Afrique (du championnat d'Afrique 2007)
 5 joueurs nommés par le président de la FIDE : Sergueï Roublevski, Ievgueni Bareïev, Siarheï Jyhalka, Ziaur Rahman, et Boris Savtchenko.
 4 joueurs nommés par l'organisateur : Ievgueni Alekseïev, Nikolaï Kabanov, Alekseï Pridorojny, et Vladimir Genba.

Participants 

Tous les joueurs sont grands maîtres sauf indication contraire :

Izoria ne s'est pas présenté en raison de problèmes de visa. Gonzalez Zamora n'a pas pu être présent pour des raisons de  santé.

Règlement 
Le tournoi est organisé delon les usages récents de la FIDE : chaque ronde consiste un match de deux parties, à l'exception  de la finale qui en comporte quatre, suivi éventuellement par un départage qui consiste en deux parties  rapides.

Le contrôle de temps utilisé pour les parties est de 90 minutes pour de 40 premiers coups et de 30 minutes pour le reste de  la partie, avec 30 secondes ajoutées après chaque coup. Les parties du départage se jouent à la cadence de 25 minutes plus  10 secondes par coup. Si l'égalité persiste, on joue alors deux blitz de 5 minutes plus 10 secondes  par coup, et enfin une partie unique dite de mort subite où les Blancs disposent de six minutes et les Noirs de 5  minutes, et où les Blancs ont l'obligation de gagner.

Les prix en espèces varient de 6000 USD pour les joueurs éliminés dès le premier tour à   $ pour le  et  $ pour le vainqueur.

Classement 
 Vainqueur
 Gata Kamsky
 Finaliste
 Alexeï Chirov
 Demi-finalistes
 Sergueï Kariakine
 Magnus Carlsen
 Quart de finalistes
 Ievgueni Alekseïev
 Dmitri Iakovenko
 Ivan Chéparinov
 Ruslan Ponomariov
 Éliminés en huitième de finale (quatrième tour)
 Liviu-Dieter Nisipeanu
 Ievgueni Bareïev
 Levon Aronian
 Vladimir Akopian
 Wang Yue
 Michael Adams
 Krishnan Sasikiran
 Peter Svidler

Tableau final

La finale (du 13 décembre  au 16 décembre)

Résultats des tours préliminaires

La plupart des favoris de qualifient. Dans le top 32, les seuls éliminés sont Pavel Eljanov (tête de série 19), Konstantin Landa (25) et Pentala Harikrishna (32).

Les joueurs du top 32 éliminés dans les parties à cadence normale sont Teimour Radjabov (3) et Loek van Wely  (24).  Rustam Qosimjonov (22), Andriï Volokitine (26) and Vadim Zviaguintsev (30) sont éliminés en match de départage.

Dans le haut du classement, Vassili Ivantchouk (1), Magnus Carlsen (10), Ruslan Ponomariov (14) et Wang Yue  (15) se qualifient après les parties de départage.

Après les deux parties à cadence normales, 10 des 16 matchs ont des résultats décisifs. Les joueurs qui sont qualifiés pour  la ronde suivante sont Alexeï Chirov, Michael Adams, Ievgueni Alekseïev, Magnus Carlsen, Gata Kamsky, Vladimir Akopian, Dmitri Iakovenko, Ruslan Ponomariov, Wang Yue et Ivan Chéparinov. Cheparinov élimine Shakhriyar Mamedyarov.

Les six autres matchs sont décidés au départage, les vainqueurs sont Liviu-Dieter Nisipeanu (qui élimine Vassili Ivantchouk), Krishnan Sasikiran, Ievgueni Bareïev, Levon Aronian, Peter Svidler et Sergueï Kariakine.

Dans les parties à cadence normale, Chirov, Ponomariov, Carlsen, Karjakin et Cheparinov remportent leurs matchs respectifs  contre Akopian, Sasikiran, Adams, Nisipeanu et Wang Yue. Les trois autres matchs Jakovenko-Aronian, Svidler-Kamsky et  Bareïev-Alekseïev) sont décidés au départage et Jakovenko, Kamsky et Alekseev  l'emportent.

Tableaux des premiers tours

Première section

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Références

Liens externes 

 articles ChessBase Ronde 5, ; Ronde 5, ; Round 5, départage; Round 6, .
  Site officiel
  The Week in Chess

Coupe du monde d'échecs
Khanty-Mansiïsk
Tournoi d'échecs en Russie